Pełka – biskup krakowski (1185–1207)
 Pełka – duchowny, dziekan krakowskiej kapituły katedralnej (zm. 1257 lub 1258) 
 Pełka – arcybiskup gnieźnieński (1232–1258)
 Adam Zygmunt Pełka – polski szlachcic (zm. 1777)
 Andrzej Pełka – pracownik Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”, ofiara pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 (1962–1981)
 Florian Pełka – polski jezuita (ur. 1937)
 Herman Pełka – polski duchowny ewangelicki (1831–1900)
 Jerzy Pełka (1953–2009) – polski pedagog, historyk, regionalista 
 Patryk Pełka – polski koszykarz (ur. 1989)
 Przemysław Pełka − polski komentator sportowy (ur. 1978)
 Wiktor Pełka – polski pilot (1913–1996)
 Monika Pełka-Fedak – polska piłkarka ręczna (ur. 1978)
 Ewa Pełka-Wierzbicka – polska artystka malarka, profesor sztuk plastycznych (ur. 1952)

Polskie nazwiska